revolucija (kasnolat. revolutio: okretanje) je korjenit globalni društveni prevrat koji nastaje kao posljedica dugotrajna nagomilavanja suprotnosti u temeljima društva.
 revolucija (fizika), općenito, je složeno gibanje nekoga tijela koje uključuje rotaciju (vrtnju) i translaciju (pravocrtno gibanje); sveukupnost zbivanja koje izravno dovodi do kvalitativne promjene neke pojave ili procesa, kao i sama ta promjena.
 revolucija (astronomija), u astronomiji, je obrat, ophodnja; obilazak nebeskog tijela (satelita, planeta, zvijezde) oko središnjega tijela (planeta, zvijezde). Revolucija Zemlje godišnji je obilazak Zemlje oko Sunca (Zemljina putanja).

Izvori